Я̆ я̆ (Я з бревом) - літера кирилиці, яка наявна в хантийській мові.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ya_with_breve